A Change for the Better – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Comet Film Company
A Change for the Better – cortometraggio del 1915 diretto da Will Louis